Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 steht für:

 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 - Série A1
 Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino 2020 - Série A2